

Sigle 
 American Wrestling Federation
 African Wildlife Foundation
 awf (unix) (Amazingly Workable Formatter – Formattatore meravigliosamente funzionante) formattatore di testi nei sistemi operativi Unix-like.

Persone 
 Anthony William Fairbank Edwards, spesso abbreviato in A.W.F. Edwards – uno statistico, genetista e biologo dell'evoluzione britannico